Framed (1930), een film van George Archainbaud
Framed (1947), een film van Richard Wallace
Framed (1975), een film van Phil Karlson